Kunc je příjmení osob:

 Jan Kunc (1883–1976) – český hudební skladatel
 Ludvík Kunc (* 1935) – český zoolog, publicista a výtvarník
 Milan Kunc (* 1944) – český malíř
 Petr Kunc (* 1978) – český politik a projektant
 Tomáš Kunc (* 1993) – český fotbalový útočník
 Vladimír Kunc (1952–1997) - český hokejista
 Zdeněk Kunc (1908–1985) – český neurochirurg, profesor UK

Podobná jména 
 Kunz
 Kuntz

Související články 
 Kunčice (Ostrava)

Rozcestníky - příjmení